Ясько — фамилия. Известные носители:

 Ясько, Алексей Андреевич (род. ?) — советский и украинский скрипач.
 Ясько, Даниил Александрович (? — ?) — белорусский евангелический проповедник, публицист, поэт и переводчик.
 Ясько, Елизавета Алексеевна (род. 1990) — украинский политик.